Кубок Мерконорте 1999 — 2-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 28 июля по 28 декабря 1999 года. Трофей впервые завоевал колумбийский клуб «Америка Кали».

Квалификационный этап 

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Отбор лучших

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Мерконорте 1999 на сайте RSSSF

1999
Футбол в Южной Америке в 1999 году